Maupas kan syfta på:
 Maupas, Aube
 Maupas, Gers